Modig, även Modigh, är ett svenskt efternamn med ursprung som soldatnamn.  Namnet anknyter till den för soldatyrket fördelaktiga personliga egenskapen mod.

Den 31 december 2009 fanns 1864 personer med efternamnet Modig och 372 personer med efternamnet Modigh i Sverige.

Personer med efternamnet Modig eller Modigh 
 Arne Modig, opinionsexpert
 Aron Modig, politiker
 Axel Modig, järnvägstjänsteman och politiker
 Bror Modigh (1891–1956), idrottare, långdistanslöpare
 Carl Modig (1844–1909), kommunpolitiker, skräddare
 Cecilia Modig, författare
 Einar Modig, diplomat, kommerskollegiesekreterare
 Elias Modig, musiker
 Erik Modig, forskare
 Gunnar Modigh, militär
 Ivan Modigh, militär
 Jan-Otto Modig, tidningsekonom, direktör
 Johan Modig, orienterare
 Lars Modig, ishockeyspelare
 Lennart Modig, reporter
 Linda Modig (född 1975), politiker, centerpartist
 Mattias Modig, ishockeymålvakt
 Olov Modig, ishockeymålvakt
 Otto Modig, väg- och vattenbyggnadsingenjör och ämbetsman
 Sigge Modigh, koreograf, dansare
 Silvia Modig, politiker, journalist
 Sofia Modigh, aktiv i nykterhetsrörelsen
 Åke Modig, affärsman

Övrigt 
 HMS Modig (86), bevakningsbåt i svenska marinen

Källor 

Soldatnamn
Svenska efternamn
Svenska släkter